Манка — река в России, протекает в Угличском районе Ярославской области; левый приток реки Катка.

Сельские населённые пункты около реки: Мартынкино, Ескино, Толстиково, Платуново, Костево, Ясково, Гридино, Богданка; напротив устья — Нефедьево.

Примечания 

Бассейн Катки (приток Корожечны)
Реки Угличского района